Llocs:
 Cinturó de Gould, anell parcial d'estels
 cràter Gould de la Lluna
 Costa Gould a l'Antàrtida
 Gould (Arkansas), localitat a Arkansas
 Gould (Colorado), localitat a Colorado
 Gould (Oklahoma), localitat a Oklahoma
 Persones:
 Alice Bache Gould
 Augustus Addison Gould (1805, New Ipswich, New Hampshire – 1866, Boston), conquiliòleg i malacòleg nord-americà
 Elizabeth Gould, professora de psicologia en la Universitat de Princeton
 Frank Walton Gould (1913 - 1981), botànic i agrostòleg nord-americà
 Glenn Gould (1932 - 1982), pianista canadenc
 Horace Gould, pilot de curses automobilístiques anglès
 Janice Gould, escriptora nord-americana
 John Gould, (1804 – 1881), naturalista i ornitòleg britànic
 Rodney Gould, pilot de motociclisme anglès
 Stephen Jay Gould, paleontòleg i divulgador científic estatunidenc
 Shane Gould, nedadora australiana